La liste des villes et villages fleuris du Bas-Rhin dresse le nom des communes récompensées par le concours des villes et villages fleuris dans le département du Bas-Rhin, dans le Grand Est.

En 2022, 194 communes du département figurent au palmarès du concours, soit cinq communes de plus par rapport aux résultats de 2021.

Communes labellisées 

L'indication de hausse, de baisse ou de stagnation, pour la catégorie 4 fleurs, correspond au précédent résultat (année 2022 par rapport à 2021). Les autres catégories (3, 2 et 1 fleur) n'ont pas d'indications car leurs différents résultats ne reflètent pas obligatoirement une signification positive ou négative.

Répartition selon le nombre de fleurs 

Les 194 communes sont réparties comme suit :
 4 fleurs : 10 communes. 
 3 fleurs : 67 communes.
 2 fleurs : 64 communes.
 1 fleur : 53 communes.

Liste des communes 

La liste suivante répertorie les communes du Bas-Rhin labellisées « Ville ou village fleuri » (la ou les communes promues en 2022 sont identifiées en caractères gras) :

4 fleurs

3 fleurs

2 fleurs

1 fleur

Distinctions

Fleurs d'Or 

 Drusenheim (2022)
 Illkirch-Graffenstaden (2018)
 Itterswiller (2017)

Prix nationaux 

 Prix de la reconquête écologique du cadre urbain : Illkirch-Graffenstaden (2021).
 Prix de la démarche citoyenne : Holtzheim (2019).
 Prix du jardinier : Hohwiller (2009).

Département fleuri 

Le département du Bas-Rhin a été récompensé du label Département Fleuri cinq fois (1996, 2001, 2006, 2011 et 2016).

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 

 Concours des villes et villages fleuris
 Liste des villes et villages fleuris de France

Bas-Rhin
Liste en rapport avec le Bas-Rhin